Oidoxie — німецький рок-гурт, створений 1995 року у Дортмунді. Лідером гурту є Марко Готтшалк. Гурт сповідує неонацистську ідеологію.

Дискографія 
 Kann denn Glatze Sünde sein?, 1997
 Ein neuer Tag, 1998
 Schwarze Zukunft, 1998, Indiziert
 Weiß & Rein, 2001
 Treue & Ehre , ?
 Ein Lied für Leipzig, 2002
 Terrormachine, 2006
 Life of Pain — Sünder ohne Ehre, Oidoxie Solo, 2006 (Projekt des Bassisten und des Gitarristen)
 Straftat — Hail C18, Oidoxie Solo, 2007, Indiziert (Projekt von Oidoxie)
 Drei für Deutschland Teil 2 (Sampler), 2009 (Split-CD mit Words Of Anger, Das letzte Aufgebot und Oidoxie)
 Oidoxie / Vinterdis (Split-CD) Deutsch — Schwedische Freikorps 2, 2009

Примітки

Посилання 

Рок-гурти
Рок-музика
Рок-гурти_Німеччини
Неонацистські музичні гурти